Dresdner Schlachthof steht für:
 den Alten Schlachthof, ein Gebäudeensemble und Veranstaltungsort im Stadtteil Leipziger Vorstadt, siehe Alter Schlachthof (Dresden)
 den Neuen Schlachthof, ein Gebäudeensemble und Messestandort im Stadtteil Friedrichstadt, siehe Städtischer Vieh- und Schlachthof (Dresden)